Лос Чиларес има више значења:

 Лос Чиларес (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Чиларес (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Чиларес (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Чиларес (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Чиларес (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Чиларес (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Чиларес (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику